«Кёльнер Хайе» ( — «Кёльнские акулы») — немецкий хоккейный клуб из Кёльна. Выступает в Немецкой хоккейной лиге. Многократный чемпион Германии по хоккею.

История 
До 1972 года клуб назывался «Кёльнер ЕК» ().

Достижения 
 Чемпион Германии — 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995, 2002.
 Вице-чемпион Германии — 1991, 1993, 1996, 2000, 2003.
 Обладатель Кубка Германии — 2004.
 Обладатель Кубка Шпенглера — 1999.

История выступлений

Известные игроки 
 Andreas Renz
  Филип Гогулла
  Томас Грайсс
  Уве Крупп
  Марцель Мюллер
  Кристоф Ульман
  Кай Хоспельт
  Феликс Шюц
   Мирослав Сикора
   Эдуард Левандовский
   Дмитрий Петцольд
   Игорь Дорохин
  Йозеф Штумпел
  Сергей Березин
  Юрий Кузнецов
  Николай Борщевский
  Дарси Веренка
  Джим Монтгомери
  Мэтт Петтингер
  Трэвис Скотт
  Рэй Уитни
  Крис Ли

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные клубы Германии
Спортивные клубы Кёльна